Marcantonio Colonna di Stigliano, III principe di Sonnino – militare e politico italiano
 Marcantonio Colonna di Stigliano, III principe di Stigliano – nobile italiano